La Coppa dei Campioni 1976-1977 fu la 22ª edizione della massima competizione europea per club che la UEFA riserva alle squadre vincitrici dei campionati nazionali delle Federazioni ad essa affiliati.
Esso vide alla partenza 32 squadre, due delle quali provenienti dalla Germania Occidentale, il Bayern Monaco campione uscente e il Borussia Mönchengladbach campione tedesco in carica.

Per la prima volta il torneo fu vinto dal , che sconfisse per 3-1 il Borussia Mönchengladbach nella finale che si tenne allo Stadio Olimpico di Roma.
Benché si fosse trattato solo della seconda vittoria assoluta di una squadra inglese nella Coppa (la prima fu il  nel 1968), essa inaugurò una striscia vittoriosa di sei edizioni conquistate dalle squadre del suo Paese (altre due delle quali dallo stesso Liverpool, due dal  e una dall').
Limitatamente al Liverpool, fu la prima di cinque finali europee in nove stagioni, con quattro vittorie totali.

Capocannoniere del torneo fu l'italiano Franco Cucinotta degli svizzeri dello  (per la seconda volta alla semifinale della Coppa maggiore) in coabitazione con il tedesco occidentale Gerd Müller del Bayern Monaco; entrambi i giocatori realizzarono cinque reti.

Date

Squadre partecipanti

 
 
 CSKA Sofia
 Football Club Baník Ostrava
 
 Køge
 TPS
 Saint-Étienne
 Borussia Mönchengladbach
 
 

 
 Liverpool
 Dundalk
 Crusaders
 Akraness
 Torino
 Partizan Belgrado
 Jeunesse d'Esch
 Sliema Wanderers
 Viking
 

 Stal Mielec
 
 Steaua Bucarest
 Rangers
 
 
 
 Trabzonspor
 Ferencváros

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Dinamo Tirana

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1976-1977
Coppa delle Coppe 1976-1977
Coppa Intercontinentale 1977
Supercoppa UEFA
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Edizioni della Coppa dei Campioni